Matzer ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Matzer (* 1941), österreichische Schauspielerin
 Michael Matzer (1542–1597),  Bürgermeister, Baumeister und Bäcker